kapitał – pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów
 kapitał ekonomiczny – dobra będące własnością przedsiębiorstwa
 kapitał kulturowy – finansowy odpowiednik wartości kulturowych
 kapitał ludzki – finansowy odpowiednik wartości ludzi w przedsiębiorstwie
 kapitał obrotowy – wolne środki przedsiębiorstwa
 kapitał społeczny – finansowy odpowiednik wartości współpracy
 kapitał własny – finansowy odpowiednik składników majątku przedsiębiorstwa
 kapitał zakładowy – kapitał podstawowy lub kapitał założycielski przedsiębiorstwa
 kapitał zapasowy – rezerwa na pokrycie strat finansowych
 Kapitał – dzieło Karola Marksa
 Kapitał – album muzyczny białoruskiej grupy Lapis Trubieckoj